Гонви́ль-сюр-Онфлёр () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Онфлёр. Округ коммуны — Лизьё.

Код INSEE коммуны — 14304.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 808 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 545 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 374 были экономически активными, 171 — неактивными (показатель активности — 68,6 %, в 1999 году было 72,2 %). Из 374 активных жителей работали 355 человек (184 мужчины и 171 женщина), безработных было 19 (10 мужчин и 9 женщин). Среди 171 неактивных 45 человек были учениками или студентами, 78 — пенсионерами, 48 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Гонвиль-сюр-Онфлёр 

Коммуны департамента Кальвадос